

Presentación previa 
James Cerretani y Max Schnur eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sam Groth y Adil Shamasdin ganaron el título tras derrotar en la final Matt Reid y John-Patrick Smith.

Cabeza de serie

 ' Sam Groth /  Adil Shamasdin (Campeones)
  Matt Reid /  John-Patrick Smith (Finalistas)

<ol start=3>
  Riccardo Ghedin /  Andreas Mies ''(Cuartos de final)
  Philip Bester /  Luke Saville ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Drummondville 2017